Asquith puede referirse a:

Herbert Henry Asquith (1852-1928), Primer Ministro del Reino Unido
Anthony Asquith (1902–1968), director de cine, hijo de Herbert Asquith
Asquith (automoción), empresa fabricante de automóviles.